Гусейн Хасботович Костоев — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный кавалер Георгиевского креста.

Биография 
В мае 1915 года Костоев, будучи в секрете, обнаружил наступление противника. За это он был награждён Георгиевским крестом III степени № 80073.

В августе того же года «за отличие в боях» Костоев получил Георгиевский крест I степени № 13144.

Литература 
 

Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Ингушский конный полк